Krasnodębska ist der Name folgender Personen:

 Beata Krasnodębska-Ostręga, polnische Chemikerin
 Bogna Krasnodębska-Gardowska, (1900–1986), polnische Künstlerin, Teilnehmerin bei den olympischen Kunstwettbewerben 1936
 Ewa Krasnodębska (* 1925), polnische Schauspielerin
 Marianna Krasnodębska (* 1923), polnische Gerechte unter den Völkern
 Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, (* 1974), polnische Juristin und ehemalige Präsidentin des Amtes für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz
 Regina Krasnodębska (* 1929), polnische Landwirtin und Sejm-Abgeordnete
 Zofia Urbanyi-Krasnodębska (* 1934), polnische Dirigentin und Musikprofessorin